

События

1120

Азия 
 Управляющий оживлённым портом Цюаньчжоу, Фудзянь, Империя Сун, доложил о том, что население его города достигло 500 000 человек.
 Август — сентябрь (восьмой месяц китайского календаря) — Ваньянь Сиинь заканчивает дизайн первой версии Чжурчжэньского письма.

Европа 
 16 января — Наблусский собор устанавливает первые письменные законы крестовых походов Иерусалимского королевства
 17 июня — Битва при Кутанде: Арагонская армия Альфонсо I Воителя разбивает альморавидскую армию Ибрагима ибн Юсуфа

 25 ноября — «Белый корабль» потерпел крушение в проливе Ла-Манш около Барфлёра. Среди 300 утонувших был и 17-летний сын английского короля Генриха I Вильгельм Аделин
 Постройка Кафедрального собора Лландкаффа в Кардиффе, Уэльс
 Основание Фрайбурга в Германии
 Под предводительством Абу Абд Аллаха Ибн Маймума и Исы Ибн Майума, Альморавиды начали атаку на испанское христианское Королевство Галисия

1121 
 12 августа — Дидгорская битва: Грузинский король Давид IV Строитель с армией в 56 000 человек победил Западно-сельджукский султанат во главе с Илгази

1122 
 Вормсский конкордат (1122), завершивший борьбу за инвеституру (противоборство между папством и императорами Священной Римской империи вокруг права вводить в должность епископов).

См. также

Примечания 

1120-е годы